

Cinema
 Le Soulier de satin – film del 1985 diretto da Manoel de Oliveira

Medicina
 Sindrome di Bernard-Soulier – piastrinopatia a carattere autosomico recessivo o codominante

Persone
 Enrico Soulier (1848-1920) – docente e politico italiano
 Fabrice Soulier (1969) – giocatore di poker francese